Petri puede significar:

Una de las formas declinadas de Petrus (Pedro en latín).
Placa de Petri (por el bacteriólogo Julius Richard Petri -:en:Julius Richard Petri-)
Un nombre local del Río Dulce (Argentina).

Abreviaturas científicas de botánicos 

 F.Petri - Friedrich Petri 1837-1896.

 Petri - Lionello Petri 1875-1946.